Сельское поселение Явенгское — сельское поселение в составе Вожегодского района Вологодской области.
Центр — посёлок База.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 1973 человека.

География 
Расположено на севере района. Граничит:
 на севере с Архангельской областью,
 на западе с Тигинским сельским поселением,
 на юге с Вожегодским городским поселением,
 на востоке с Ючкинским сельским поселением.

История 
1 января 2006 года в составе Вожегодского района были образованы
 Явенгское сельское поселение с центром Покровское, в которое вошёл Явенгский сельсовет за исключением посёлка Сямба (ОКАТО 19 218 856),
 Раменское сельское поселение с центром Михайловская, в которое вошёл Раменский сельсовет (ОКАТО 19 218 844),
 Марьинское сельское поселение с центром Марьинская, в которое вошёл Марьинский сельсовет и посёлок Сямба (ОКАТО 19 218 820).
9 апреля 2009 года сельские поселения Марьинское, Раменское, Явенгское были объединены в Явенгское с центром в посёлке База.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Тигинского сельского поселения было
 в Явенгском сельсовете — 35 населённых пунктов,
 в Раменском сельсовете — 19 населённых пунктов,
 в Марьинском сельсовете — 32 населённых пункта.

Согласно новому списку населённых пунктов, утверждённому в 2010 году, в Явенгском сельсовете стало меньше на 1 населённый пункт, в Раменском — на 4, в Марьинском — на 2.

В состав сельского поселения входят 74 населённых пункта, в том числе
67 деревень,
5 посёлков,
2 села.

 Упразднённые населённые пункты

 Населённый пункт, упразднённый в 2021 году

Примечания 

Муниципальные образования Вожегодского района
Сельские поселения Вологодской области